Москва-2 может означать:
 Москва-2 — советский дальномерный фотоаппарат из семейства «Москва». Производился в 1947—1956 годах Красногорским заводом.
 Москва-2-Ярославская (ТЧ-10) — моторвагонное депо неподалёку от платформы Москва III Ярославского направления МЖД в Москве.
 Москва II-Митьково — станция Московской железной дороги в Москве.

См. также 
 Москва (значения)